Luísa da Suécia
 Luísa de Marillac — religiosa

 Luiza (navio): Brigue Luiza foi um navio veleiro de dois mastros do tipo brigue.

Desambiguações de antropônimos